«Glory» — песня американского исполнителя Джона Ледженда и рэпера Common, ставшая заглавной музыкальной темой фильма 2014 года «Сельма». Авторами песни стали сами Джон Ледженд и Common, а также Че Смит. Сингл был издан 11 декабря 2014 года лейблом Columbia Records.

Песня завоевала несколько наград, в том числе премии Оскар и Золотой глобус в категории «Лучшая песня к фильму».

Информация о песне 
Видеоклип «Glory» был снят студией Paramount Pictures и вышел в свет 12 января 2015 года. В клип вошли кадры из фильма «Сельма».

5 января 2015 года Джон Ледженд и Common выступили с «Glory» в эфире телешоу Good Morning America. В феврале живые выступления с песней прошли во время церемоний вручения премий «Грэмми» и Оскар.

Песня была положительно встречена различными ассоциациями кинокритиков и получила несколько наград в категории «Лучшая песня к фильму», в том числе Оскар и Золотой глобус.

Список композиций 
Digital download
 «Glory» — 4:32

Награды

Позиции в чартах

Хронология изданий

Примечания 

Песни 2014 года
Песни на английском языке
Соул-баллады
Синглы Columbia Records
Песни — лауреаты премии «Оскар»
Песни — лауреаты премии «Золотой глобус»
Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа